Кастрогонсало ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес.  Занимает площадь 25,11 км². Население — 513 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы